Wavrans kan betekenen:
 Wavrans-sur-l'Aa
 Wavrans-sur-Ternoise.
Beide zijn gemeenten in het Franse departement Pas-de-Calais.